Сен-Жорж-ле-Флешар, Сен-Жорж-ле-Флеша́р (фр. Saint-Georges-le-Fléchard) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Майєнн.
 Альбін Флешар, Альбін Ян Флешар (псевдо «Сатир» (пол. Satyr); 1 березня 1888, с. Конколювка, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорська імперія, нині — Польща — 3 вересня або 3 листопада 1916, м. Слонім, нині Гродненська область, Білорусь) — польський геолог, військовик, командир 7-го піхотного полку Польських легіонів.